

Palmarès

Squadra 

Brose Bamberg: 2018-19

Individuale 
 McDonald's All-American (2014)
 Naismith Prep Player of the Year: 2014

Altri progetti

Collegamenti esterni